NLR ist die Abkürzung für:

 Nationaal Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium, Nationales Luft- und Raumfahrtlabor der Niederlande
 North London Railway
 New Left Review, Zeitschrift
 Narrow-Line-Region, astrophysikalische Erscheinung bei Galaxien, siehe Aktiver galaktischer Kern
 Nod-Like-Rezeptor, intrazellulärer Pattern-Recognition Rezeptors (PRRs)

NLR